Lista portów lotniczych w Senegalu, ułożonych alfabetycznie.

Linki zewnętrzne 
 World Aero Data: Senegal - ICAO codes, coordinates
 Great Circle Mapper: Senegal - IATA and ICAO codes, coordinates

 
Senega